Ein Kreuzverband ist 
eine Art eines Verbandes zum Verbinden einer Wunde, siehe Kreuzverband (Wundverband)
ein Mauerwerksverband